ВСМ:
 Воронежсельмаш
 Всемирный совет мира
 Высокоскоростная магистраль
 ВСМ-1 — советская система дистанционного минирования на платформе транспортного вертолета Ми-8Т

См. также 
 Словарь сокращений